Пришёл мужчина к женщине:

 Пришёл мужчина к женщине — пьеса Семёна Злотникова
 Пришёл мужчина к женщине — спектакль, поставленный режиссёром Иосифом Райхельгаузом в театре «Школа современной пьесы»